Dachdorf steht für:

 Dachdorf (Geislingen), Wüstung auf der Gemarkung von Geislingen im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg
 Dachdorf (Obermarchtal), Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Obermarchtal im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg